Andrew Joseph Ernest Raycroft (né le  à Belleville en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui jouait au poste de gardien de but.

Carrière 
Raycroft est choisi par les Bruins de Boston à la  place lors du  tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1998. Au cours de sa première saison complète dans la LNH avec les Bruins, il termine avec un bilan de 29 victoires, 18 défaites et 9 matchs nuls, une moyenne de 2,05 buts alloués par match, un pourcentage d'arrêt de 92,6 % et trois blanchissages. Les Bruins terminent cette saison 2003-2004 à la  place de l'association de l'Est et Raycroft remporte le trophée Calder remis au meilleur joueur recrue. Raycroft connaît ensuite une saison 2005-2006 difficile, étant souvent blessé, et terminant avec un bilan de 8 victoires, 19 défaites et 2 matchs nuls ainsi qu'une moyenne de 3,72 buts. Il devient alors le troisième gardien des Bruins derrière Hannu Toivonen et Tim Thomas.

Le , Raycroft est échangé aux Maple Leafs contre le gardien finlandais Tuukka Rask. Le 1er juillet 2008 il signe un contrat d'un an avec l'Avalanche du Colorado. Le , il signe un contrat d'un an pour  avec les Canucks de Vancouver puis, le , il signe un contrat comme agent libre avec les Stars de Dallas.

Il prend sa retraite en 2014 après deux saisons passées en Europe avec le Hockey Milano Rossoblu en Série A italienne puis l'IF Björklöven dans l'Allsvenskan suédoise.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || Wolves de Sudbury || LHO || 33 || 8 || 16 || 5 ||  || 125 || 4,16 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 1 || 89 || 8 || 5,39 ||  || 0 || 
|-
| 1998-1999 || Wolves de Sudbury || LHO || 45 || 17 || 22 || 5 ||  || 173 || 4,11 || 89,7 || 1 ||  || 3 || 0 || 2 || 96 || 13 || 8,13 || 81,2 || 0 || 
|-
| 1999-2000 || Frontenacs de Kingston || LHO || 61 || 33 || 20 || 5 ||  || 191 || 3,43 || 91,8 || 0 ||  || 5 || 1 || 4 || 300 || 20 || 4,2 ||  || 0 || 
|-
| 2000-2001 || Bruins de Providence || LAH || 26 || 8 || 14 || 4 ||  || 82 || 3,37 || 89,1 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|  2000-2001 || Bruins de Boston || LNH || 15 || 4 || 6 || 0 || 649 || 32 || 2,96 || 89 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Bruins de Providence || LAH || 56 || 25 || 24 || 6 ||  || 142 || 2,57 || 91,6 || 4 ||  || 2 || 0 || 2 || 119 || 5 || 2,52 || 90,4 || 0 || 
|-
| 2001-2002 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 0 || 1 || 65 || 3 || 2,77 || 89,7 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Bruins de Providence || LAH || 39 || 23 || 10 || 3 ||  || 94 || 2,5 || 91,7 || 1 ||  || 4 || 1 || 3 || 264 || 6 || 1,36 || 95,5 || 1 || 
|-
| 2002-2003 || Bruins de Boston || LNH || 5 || 2 || 3 || 0 || 300 || 12 || 2,4 || 91,8 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Bruins de Boston || LNH || 57 || 29 || 18 || 9 ||  || 117 || 2,05 || 92,6 || 3 ||  || 7 || 3 || 4 || 447 || 16 || 2,15 || 92,4 || 1 || 
|-
| 2004-2005 || Tappara Tampere || SM-liiga || 11 || 4 || 5 || 2 || 657 || 32 || 2,92 ||  || 1 ||  || 3 || 0 || 2 || 104 || 11 || 6,36 ||  || 0 || 
|-
| 2005-2006 || Bruins de Providence || LAH || 1 || 1 || 0 || 0 || 64 || 3 || 2,8 || 87 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Bruins de Boston || LNH || 30 || 8 || 19 || 2 ||  || 100 || 3,71 || 87,9 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 72 || 37 || 25 || 9 ||  || 205 || 2,99 || 89,4 || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 19 || 2 || 9 || 5 || 965 || 63 || 3,92 || 87,6 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Avalanche du Colorado || LNH || 31 || 12 || 16 || 0  ||  || 90 || 3,14 || 89,2 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Canucks de Vancouver || LNH || 21 || 9 || 5 || 1  || 967 || 39 || 2,42 || 91,1 || 1 ||  || 1 || 0  || 0  || 25 || 1 || 2,40  || 92,2 || 0 || 
|-
| 2010-2011 || Stars de Dallas || LNH || 19 || 8 || 5  || 0  || 847 || 40 || 2,83 || 91 || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Stars de Dallas  || LNH || 10 || 2 || 8 || 0  || 529 || 31 || 3,52 || 89,8 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Stars du Texas  || LAH || 21 || 9 || 10 || 1  ||  || 61 || 3,16 || 89,1 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Hockey Milano Rossoblu || Série A || 42 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,69 || 91,8 ||  ||  || 6 ||  ||  ||  ||  || 3,65 || 91,5 ||  || 
|-
| 2013-2014 || IF Björklöven || Allsvenskan || 41 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,88 || 89,7 ||  ||  || 10 ||  ||  ||  ||  || 2,16 || 91 ||  || 

| 280 ||  113 || 114 || 31 ||  || 732 || 2,89 || 90 || 9 ||  || 8 || 3 || 4 || 472 || 17 || 2,16 || 92,2 || 1 ||

Honneurs et trophées 
Récipiendaire du Trophée Calder en 2004

Références 

Naissance en mai 1980
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Tappara
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Gagnant du trophée Calder
Gardien de but de hockey sur glace
Naissance à Belleville (Ontario)